Чемпіонат УРСР з футболу 1950 — футбольний турнір серед колективів фізкультури УРСР. Проходив у 4 зонах, участь у змаганнях брали 40 клубів.

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

Фінал

Посилання 
 Першість України - 1950  
 Фінальний турнір КФК
 Чемпіонат 1950 

50
УРСР
1950 в Україні